Ósmy sezon FIA GT Championship rozpoczął się 28 marca na torze Monza, a zakończył się 14 listopada na torze Zhuhai International Circuit. Tytuł w klasie GT zdobył zespół BMS Scuderia Italia, a w klasie N-GT tytuł zdobył zespół Yukos Freisinger Motorsport.

Kalendarz wyścigowy i zwycięzcy

Klasyfikacje generalne

GT Kierowcy

N-GT Kierowcy

GT Zespoły

N-GT Zespoły

Linki zewnętrzne 
 

2004 w sportach motorowych
Sezony FIA GT Championship